Жамбыл:

Населённые пункты

Казахстан 
 Жамбыл — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Жамбыл — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Жамбыл — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Жамбыл — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Жамбыл — село в Темирском районе Актюбинской области
 Жамбыл — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Жамбыл — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Жамбыл — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Жамбыл — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Жамбыл — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Жамбыл — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Жамбыл — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жамбыл — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жамбыл — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жамбыл — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Жамбыл — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Жамбыл — село в Меркенском районе Жамбылской области.
 Жамбыл — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Жамбыл — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Жамбыл — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Жамбыл — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Жамбыл — посёлок в Шетском районе Карагандинской области.
 Жамбыл — село в Наурзумском районе Костанайской области.
 Жамбыл — село в Карабалыкском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.
 Жамбыл — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Жамбыл — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Жамбыл — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Жамбыл — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Жамбыл — село в Лебяжинском районе Павлодарской области.
 Жамбыл — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Жамбыл — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Жамбыл — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Жамбыл — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Жамбыл — село в Жамбыльском сельском округе Мактааральского района Туркестанской области.
 Жамбыл — село в сельском округе Аязхана Калыбекова Мактааральского района Туркестанской области.
 Жамбыл — село в Толебийском районе Туркестанской области.
 Жамбыл — название города Тараз в 1993—1997 годах.
Жамбыл — до 2018 г. название села Жетыбай в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
Жамбыл — до 2011 г. название села Жетикубыр в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Жамбыл — до 2017 г. название села Бекбота в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Узбекистан 
 Жамбыл — посёлок в Наманганской области.

Другое 
 «Жамбыл» — фильм.
 «Жамбыл» — футбольный клуб.

См. также 
 Джабаев, Джамбул () (1846—1945) — казахский народный поэт-акын
 Джамбул
 Жамбылская область